«Локомотив» Киев — футбольный клуб из Киева, Украинская ССР, подчинялся Юго-Западной железной дороге. Основанный в 1919 году как «Желдор», дважды изменял название (с 1936 — «Локомотив», 1940 — «Локомотив Юга»). Команда выступала на собственном стадионе, который находился на территории нынешнего стадиона «Локомотив». В весеннем чемпионате Украины 1936 года «железнодорожники» уступили в полуфинале будущим чемпионам — «Динамо» Киев. Также «Локомотив» был неоднократным победителем первенства Киева. В 1947 команда была расформирована, в дальнейшем она выступала среди КФК.

Среди воспитанников клуба наиболее известен Александр Яковенко.

На 2021 год «Локомотив» принимал участие в высшей лиге чемпионата Киева.

В 2022 году «Локомотив» начал выступать в Любительском чемпионате Украины.

Названия Клуба 

 Залдор — (1919—1935)
 Локомотив — (1936—1940)
 Локомотив Юг — (1940)
 Локомотив (1941 — н.в)

Достижения 
 Чемпионат УССР
 Серебряный призёр — 1936 весна, 1947

 Кубок УССР
 Финалист — 1938

 Чемпионат Киева по футболу
 Чемпион (23) — 1922 (весна), 1922 (осень),1923 (весна), 1923 (осень), 1924 (весна),1924 (осень), 1925 (весна), 1925 (осень), 1926 (весна), 1926 (осень), 1927 (осень), 1934, 1935, 1937 (осень), 1938 (весна), 1939 (весна), 1939 (осень), 1946, 1947, 1950, 1951, 1994/95, 2017

Известные игроки 
  Александр Щур
  Александр Яковенко
  Евгений Демиденко
  Андрей Евдокимов

Ссылки 
 ukrsoccerhistory
 История клуба на klisf.info
 Федерация футбола г. Киева

Футбольные клубы СССР
Железнодорожные футбольные клубы
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Киева